Je te survivrai est le titre de la chanson qui a rendu célèbre Jean-Pierre François (1989)
 Je te survivrai,  film de Sylvestre Sbille (2014)